La palabra Marth puede referirse a:

 Marth, una localidad de Alemania. 
 Albert Marth (1828-1897), astrónomo alemán que trabajó en Inglaterra e Irlanda.
 Marth, personaje ficticio principal de la saga de videojuegos Fire Emblem.